

Lieux ou communes 
 Langa, une commune de la province d'Ávila en Espagne.
 Langa del Castillo, une commune de la province de Saragosse en Espagne.
 Langa, un township d'Afrique du Sud, situé dans les Cape Flats à l'est de la ville du Cap.
 Langa, un village estonien

Groupes musicaux 

 Langa Langa Stars : groupe de musique congolais
 Zaïko Langa Langa : groupe musical du Congo-Kinshasa

Personnalités 
 Fátima Langa : femme de lettres mozambicaine
 Gonzalo Langa : photographe espagnol
 Ramira Langa : joueuse mozambicaine de basket-ball

Viticulture 
 Alta Langa : vin blanc effervescent italien de la région Piémont

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme